Pararhabdodon est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés (« dinosaures à bec de canard »), classé dans la sous-famille des Lambeosaurinae. Il a été découvert en Espagne dans le bassin de Tremp en Catalogne, où il a vécu à la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien supérieur), il y a environ entre  (millions d'années), juste avant l'extinction massive du Crétacé-Tertiaire.

Une seule espèce est rattachée au genre, Pararhabdodon isonensis, dont le suffixe de l'espèce était à l'origine isonense.

Étymologie 
Le nom de genre Pararhabdodon est composé du préfixe grec « Pará » (près de) avec le nom de genre d'un autre dinosaure ornithopode, Rhabdodon, pour indiquer la ressemblance apparente entre les deux genres. Le nom de genre Rhabdodon provient également du grec ancien et signifie « dents cannelées ».

Distribution et datation 
Pararhabdodon n'est connu que dans la formation géologique de Tremp en Catalogne dans la province de Lérida où plusieurs restes fossiles ont été découverts depuis 1987. Des fossiles supplémentaires ont été exhumés à partir de 1994, et le nom de l'espèce a été transformé en isonensis en 1997 par Casanovas-Cladellas  Laurent .
 
Les restes fossiles d'hadrosauridés du Maastrichtien du sud-ouest de la France (Occitanie) n'appartiennent pas au genre Pararhabdodon, mais pour certains au genre Canardia créé en 2013 par Prieto-Márquez .

Description 

Le matériel fossile découvert en Espagne ne comprend qu'un maxillaire, quatre vertèbres cervicales, quatre vertèbres dorsales, une vertèbre caudale, un sacrum, l'extrémité d'un ischion et un humérus.

Pararhabdodon était un herbivore à la fois bipède et quadrupède. Sa longueur totale était de l'ordre .
Les processus épineux des vertèbres dorsales et du sacrum étaient allongés, de sorte que l'animal avait un dos élevé, comme les autres hadrosauridés. En raison de la rareté de ses restes fossiles, il est impossible de donner une description plus précise de l'animal.

Classification

Cladogramme 
Le cladogramme suivant a été réalisé par Albert Prieto-Márquez et ses collègues en 2013, il montre la phylogénie des lambéosaurinés. Pararhabdodon y apparaît comme un Lambeosaurinae assez basal, en groupe frère du genre chinois Tsintaosaurus, dans la tribu des Tsintaosaurini :

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

Notes et références

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Hadrosauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1993